Allium clusianum  es una especie no aceptada y puede referirse a:
Allium clusianum descrita por Bory es el Allium circinatum subsp. circinatum  
Allium clusianum descrita por Retz. es el Allium subhirsutum de L.

Referencias